Тайная история:
 Тайная история (, ) — произведение Прокопия Кесарийского, написанное в 550-х годах.
 Тайная история (роман) () — первый роман американской писательницы Донны Тартт, изданный в 1992 году.